Black Widow ()

Техника 
 Northrop P-61 Black Widow — американский истребитель периода Второй мировой войны.
 Northrop/McDonnell Douglas YF-23 Black Widow II — американский прототип многоцелевого истребителя пятого поколения.
 Black Widow — беспилотный летательный аппарат.

В музыке 
 Black Widow — британская рок-группа.
 Black Widow — альбом группы In This Moment.
 Black Widow — песня австралийской хип-хоп-исполнительницы Игги Азалии.

См. также 
 Чёрная вдова (значения)